Toponímia
 Màntua, ciutat d'Itàlia
 Mantua (Cuba), localitat de Cuba
 Mantua (Nova Jersey), població dels Estats Units, a l'estat de Nova Jersey
 Mantua (Ohio), població dels Estats Units, en l'estat d¡Ohio 
 Mantua (Filadèlfia), barri de la ciutat de Filadèlfia (Pennsilvània, als Estats Units
 Mantua (Utah), població dels Estats Units, en l'estat de Utah
 Mantua (Virgínia), població dels Estats Units, en l'estat de Virgínia
 Arroyos de Mantua, població cubana
 Ducat de Màntua, entitat sobirana de la península italiana entre els anys 1328 i 1708
 Província de Màntua, província italiana de la regió de la Llombardia
 Riu Mantua, curs fluvial a Cuba
 Biografies:
 Cecília A. Màntua, pseudònim de l'escriptora Cecília Alonso i Bozzo, filla de Gastó Alonso i Manaut
 Gastó A. Màntua, pare de Cecília Alonso i Bozzo